CFR steht für:
 Compania Nationala de Cai Ferate, staatliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen Rumäniens
 Căile Ferate Române, staatliche Eisenbahngesellschaft Rumäniens
 Case Fatality Rate, englisch für Fall-Verstorbenen-Anteil
 Cash-Flow-Rechnung, Instrument der Rechnungslegung
 CFR Cluj, Fußballverein der rumänischen Divizia A 2006/07
 Charter of Fundamental Rights of the European Union
 Chemin de Fer de la Rhune, Zahnradbahn in den Pyrenäen
 Code of Federal Regulations, Regulierungsvorschriften in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Combat First Responder, sanitätsdienstliche Ausbildung für Spezialkräfte und spezialisierte Kräfte der Bundeswehr
 Community of the franciscan Friars of the Renewal, Franziskaner der Erneuerung (Ordenskürzel)
 Confirmation to receive, siehe Fax
 Cooperative Fuel Research Committee of the American Society of Automotive Engineers, siehe Einzylinder-CFR-Prüfverfahren
 Coronary Flow Reserve, englisch für eine Messung im Rahmen der Herzkatheteruntersuchung, siehe Koronare Flussreserve 
 Cost And Freight, englisch für Kosten und Fracht, siehe Incoterms#Incoterms_2020
 Council on Foreign Relations, eine auf Außenpolitik spezialisierte US-amerikanische Denkfabrik
 Flughafen Caen-Carpiquet in Frankreich (IATA-Code)

Siehe auch:
 CF&R

CFR